Ку́бок Футбо́льной национа́льной ли́ги 2018 — седьмой розыгрыш Кубка ФНЛ, который проходил с 10 по 23 февраля 2018 года на Кипре. Обладателем кубка стал «Урал».

Участники 
Участниками кубка стали 16 команд:

8 из ФНЛ:
 «Крылья Советов» (Самара)
 «Луч-Энергия» (Владивосток)
 «Ротор-Волгоград» (Волгоград)
 «Спартак-2» (Москва)
 «Тамбов» (Тамбов)
 «Тюмень» (Тюмень)
 «Факел» (Воронеж)
 «Шинник» (Ярославль)

1 из Премьер-Лиги:
 «Урал» (Екатеринбург)

6 из ПФЛ:
 «Арарат» (Москва) — зона «Центр»
 «Краснодар-2» (Краснодар) — зона «Юг»
 «Локомотив-Казанка» (Москва) — зона «Запад»
 «Мордовия» (Саранск) — зона «Урал-Приволжье»
 «Чайка» (Песчанокопское) — зона «Юг»
 «Чертаново» (Москва) — зона «Запад»

1 из Высшей лиги Латвии:
 «Рига» (Рига)

Регламент

Формат розыгрыша 
В розыгрыше участвовали 16 команд. Участники розыгрыша Кубка ФНЛ были разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой.

По итогам однокругового группового турнира победители групп разбивались на две полуфинальные пары (победители групп «A» и «B» составляли одну, а победители групп «C» и «D» — другую), разыгрывая в турнире 1-4-е места: победители этих полуфинальных пар встречались в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место. По аналогичному принципу разыгрывались и распределялись итоговые места с 5-го по 8-е (из команд, занявших вторые места в группах), с 9-е по 12-е (третьи команды групп) и с 13-е по 16-е (четвёртые команды групп).

Групповой турнир

Группа «A»

Турнирная таблица

Группа «B»

Турнирная таблица

Группа «C»

Турнирная таблица

Группа «D»

Турнирная таблица

Плей-офф

Финальные матчи

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Информация о кубке
 Статистика Кубка ФНЛ 2018 на сайте Чемпионат.com: Турнирная таблица. Групповой турнир — Календарь. Плей-офф 

Футбол в Европе в 2018 году
Кубок ФНЛ